Joan Vila i Arcelós (Sant Pol de Mar, 1888 - Sant Pol de Mar, 1980), mestre d'obres i pintor
 Joan Vila i Cinca (Sabadell, 1856 - Sant Sebastià de Montmajor, 1938), pintor català.
 Joan Vila i Dilmé (Castellfollit de la Roca, 1965), zelador, auxiliar d'infermeria i assassí en sèrie català.
 Joan Vila i Pujol (Barcelona, 1890 - 1947), dibuixant català conegut amb el pseudònim de D'Ivori.
 Joan Vila i Gelpí (Blanes, 1882), cuiner català.
 Joan Vila i Grau (Barcelona, 1932), pintor i vidrier català.

 Joan Vila i Safont (Girona, 1979), professor, compositor i cantaire d'havaneres
 Joan Vila i Simon (Sarrià de Ter, 1954), enginyer, empresari i articulista català.
 Joan Vila i Triadú (Barcelona, 1961), periodista català.
 Joan Vila (músic) (? 1711 - Barcelona 1791), organista de Santa Maria del Pi.
 Joan Vila (bisbe), bisbe de Vic (1597).
 Joan Vila (ciclista) (Santa Eugènia de Berga, 1945?), ciclista català.
 Joan Vila (escriptor) Escriptor del .

Vegeu també 
 Joan Vilà